Badjoué peut désigner :
 les Badjoué, une population du Sud-Cameroun
 le badjoué (ou badwe'e), un dialecte du koonzime, une langue des Grassfields.